Danmarksmesterskabet i håndbold for damer afholdes hvert år. Det første mesterskab blev afholdt i 1935-1936, efter at Dansk Håndbold Forbund var blevet grundlagt i 1934. De første mange år blev danmarksmesteren fundet i en turnering mellem de fire distriktsmestre, men fra 1965-1966-sæsonen er der blevet afholdt en reel Danmarksturnering i en liga, der til at begynde med bestod af otte hold. Til sæsonen 1967-68 blev ligaen udvidet til 10 hold, og sidste udvidelse skete inden sæsonen 1990-91, hvor den blev udvidet til de nuværende 12 hold (pr. 2008).

Mesterskaber 

{| class="wikitable" 
|-
! width="75px"|Sæson 
! style="background:gold;" width="160px"|Guld 
! style="background:silver;" width="160px"|Sølv
! style="background:#cc9966;" width="160px"|Bronze
|-
| align="center"|1935-1936
| K.I. (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1936-1937
| K.K.G. (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1937-1938
| K.I. (2)
| 
| 
|-
| align="center"|1938-1939
| R.H. 33 (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1939-1940
| K.K.G. (2)
| 
| 
|-
| align="center"|1940-1941
| K.K.G. (3)
| 
| 
|-
| align="center"|1941-1942
| AGF (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1942-1943
| K.I. (3)
| 
| 
|-
| align="center"|1943-1944
| K.I. (4)
| 
| 
|-
| align="center"|1944-1945
| colspan="3" align="center"|Ikke afholdt
|-
| align="center"|1945-1946
| K.K.G. (4)
| 
| 
|-
| align="center"|1946-1947
| K.I. (5)
| 
| 
|-
| align="center"|1947-1948
| K.I. (6)
| 
| 
|-
| align="center"|1948-1949
| AGF (2)
| 
| 
|-
| align="center"|1949-1950
| K.I. (7)
| 
| 
|-
| align="center"|1950-1951
| H.G. (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1951-1952
| V.R.I. (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1952-1953
| H.G. (2)
| 
| 
|-
| align="center"|1953-1954
| K.I. (8)
| 
| 
|-
| align="center"|1954-1955
| USG (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1955-1956
| FIF (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1956-1957
| H.G. (3)
| 
| 
|-
| align="center"|1957-1958
| H.G. (4)
| 
| 
|-
| align="center"|1958-1959
| FIF (2)
| 
| 
|-
| align="center"|1959-1960
| H.G. (5)
| 
| 
|-
| align="center"|1960-1961
| Svendborg HK (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1961-1962
| FIF (3)
| 
| 
|-
| align="center"|1962-1963
| Helsingør IF (1)
| 
| 
|-
| align="center"|1963-1964
| H.G. (6)
| 
| 
|-
| align="center"|1964-1965
| H.G. (7)
| 
| 
|-
| align="center"|1965-1966
| FIF (4)
| H.G.
| IK Skovbakken
|-
| align="center"|1966-1967
| FIF (5)
| H.G.
| IK Skovbakken
|-
| align="center"|1967-1968
| H.G. (8)
| FIF
| K.I.
|-
| align="center"|1968-1969
| H.G. (9)
| FIF
| K.I.
|-
| align="center"|1969-1970
| H.G. (10)
| FIF
| Glostrup IC
|-
| align="center"|1970-1971
| FIF (6)
| H.G.
| Glostrup IC
|-
| align="center"|1971-1972
| FIF (7)
| Glostrup IC
| Hørsholm-Usserød IK
|-
| align="center"|1972-1973
| FIF (8)
| Funder GF
| Næstved IF
|-
| align="center"|1973-1974
| FIF (9)
| H.G.
| Glostrup IC
|-
| align="center"|1974-1975
| H.G. (11)
| FIF
| Helsingør IF
|-
| align="center"|1975-1976
| FIF (10)
| AIA-Tranbjerg
| H.G.
|-
| align="center"|1976-1977
| H.G. (12)
| FIF
| Svendborg HK
|-
| align="center"|1977-1978
| FIF (11)
| AIA-Tranbjerg
| Svendborg HK
|-
| align="center"|1978-1979
| Svendborg HK (2)
| FIF
| AIA-Tranbjerg
|-
| align="center"|1979-1980
| FIF (12)
| Helsingør IF
| Greve IF
|-
| align="center"|1980-1981
| FIF (13)
| IF Stjernen
| Svendborg HK
|-
| align="center"|1981-1982
| AIA-Tranbjerg (1)
| Svendborg HK
| FIF
|-
| align="center"|1982-1983
| Helsingør IF (2)
| Holstebro KFUM
| FIF
|-
| align="center"|1983-1984
| Helsingør IF (3)
| AIA-Tranbjerg
| Rødovre HK
|-
| align="center"|1984-1985
| FIF (14)
| Helsingør IF
| IF Stjernen
|-
| align="center"|1985-1986
| IF Stjernen (1)
| Rødovre HK
| GOG
|-
| align="center"|1986-1987
| Rødovre HK (1)
| Lyngså BK
| NNfH Lemvig
|-
| align="center"|1987-1988
| Lyngså BK (1)
| Rødovre HK
| GOG
|-
| align="center"|1988-1989
| FIF (15)
| AIA-Tranbjerg
| GOG
|-
| align="center"|1989-1990
| GOG (1)
| FIF
| Lyngså BK
|-
| align="center"|1990-1991
| GOG (2)
| Viborg HK
| FIF
|-
| align="center"|1991-1992
| GOG (3)
| Viborg HK
| FIF
|-
| align="center"|1992-1993
| GOG (4)
| Viborg HK
| FIF
|-
| align="center"|1993-1994
| Viborg HK (1)
| GOG
| Ikast FS
|-
| align="center"|1994-1995
| Viborg HK (2)
| GOG
| Ikast FS
|-
| align="center"|1995-1996
| Viborg HK (3)
| GOG
| Ikast FS
|-
| align="center"|1996-1997
| Viborg HK (4)
| Frederikshavn fI
| GOG
|-
| align="center"|1997-1998
| Ikast FS (1)
| Viborg HK
| FIF
|-
| align="center"|1998-1999
| Viborg HK (5)
| Ikast FS
| Frederikshavn fI
|-
| align="center"|1999-2000
| Viborg HK (6)
| FIF
| Ikast-Bording EH
|-
| align="center"|2000-2001
| Viborg HK (7)
| GOG
| Ikast-Bording EH
|-
| align="center"|2001-2002
| Viborg HK (8)
| Ikast-Bording EH
| Randers HK
|-
| align="center"|2002-2003
| Slagelse FH (1)
| Ikast-Bording EH
| GOG
|-
| align="center"|2003-2004
| Viborg HK (9)
| Slagelse FH
| Ikast-Bording EH
|-
| align="center"|2004-2005
| Slagelse DT (2)
| Aalborg DH
| Viborg HK
|-
| align="center"|2005-2006
| Viborg HK (10)
| Slagelse DT
| Aalborg DH
|-
| align="center"|2006-2007
| Slagelse DT (3)
| Viborg HK
| Aalborg DH
|-
| align="center"|2007-2008
| Viborg HK (11)
| Ikast-Bording EH
| FCK Håndbold
|-
| align="center"|2008-2009
| Viborg HK (12)
| Aalborg DH
| FCK Håndbold
|-
| align="center"|2009-2010
| Viborg HK (13)
| Randers HK
| KIF Vejen
|-
| align="center"|2010-2011
| FC Midtjylland (1)
| Randers HK
| Viborg HK
|-
| align="center"|2011-2012
| Randers HK (1)
| Viborg HK
| FC Midtjylland
|- 
|align="center"|2012-2013
| FC Midtjylland (2)
| Team Tvis Holstebro
| Viborg HK
|- 
|align="center"|2013-2014
| Viborg HK (14)
| FC Midtjylland
| Randers HK
|- 
| style="text-align:center;"|2014-2015
| FC Midtjylland (3)
| Team Esbjerg
| Team Tvis Holstebro
|-
| style="text-align:center;"|2015-2016
|Team Esbjerg (1)
|FC Midtjylland
|Team Tvis Holstebro
|-
| style="text-align:center;"|2016-2017
|Nykøbing Falster Håndboldklub (1)
|København Håndbold
|FC Midtjylland
|-
| style="text-align:center;"|2017-2018
|København Håndbold (1)
|Odense Håndbold
|Viborg HK
|-
| style="text-align:center;"|2018-2019
|Team Esbjerg (2)
|Herning-Ikast Håndbold
||Odense Håndbold
|-
| style="text-align:center;"|2019-2020
|Team Esbjerg (3)1
|Odense Håndbold
|Viborg HK
|-
| style="text-align:center;"|2020-2021
|Odense Håndbold (1)
|Viborg HK
|Herning-Ikast Håndbold
|-
| style="text-align:center;"|2021-2022
|Odense Håndbold (2)
|Team Esbjerg
|Herning-Ikast Håndbold
|-
|} 
Note
1^. Sæsonen blev ikke færdigspillet pga. COVID-pandemien. Team Esbjerg blev kåret som mester, eftersom de førte grundspillet da turneringen stoppede.